Koirajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koirajärvet, sjö i Pajala kommun,  (8,77 ha)
Iso Koirajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (14,7 ha)
Koirajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741994-172320), sjö i Gällivare kommun,  (4,49 ha)
Koirajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743225-173547), sjö i Gällivare kommun, 
Koirajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759387-179329), sjö i Kiruna kommun,  (29,7 ha)
Koirajärvi (Karesuando socken, Lappland, 760200-178776), sjö i Kiruna kommun,  (5,84 ha)
Pikku Koirajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (4,96 ha)

Finland
Koirajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,80, long 26,35)
Koirajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,97, long 27,10)
Koirajärvi (sjö i Finland, Kajanaland)
Koirajärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn